

Patronymes 
Kozlov (masculin ; ) ou Kozlova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Kozlov
 Akim Kozlov (1908-1992), tromboniste russe
 Aleksandr Kozlov (1993-2022), footballeur russe ;
 Alexandre Kozlov (1802-1857), lieutenant-général de l'Empire ruuse qui prit part aux guerres contre l’Iran (1826-1828) et contre les Ottomans (1828-1829), commandant du régiment Ismaïlovski (1849-1854) ;
 Alexeï Kozlov (1831-1901), philosophe russe spiritualiste ;
 Andreï Kozlov (1965-2006), vice-président de la banque centrale russe, assassiné en 2006 ;
 Arkadi Kozlov (1981-), joueur de volley-ball russe ;
 Christine Kozlov (1945-2005), artiste conceptuelle américaine ;
 Dmitri Kozlov (1896-1976), général soviétique ;
 Dmitri Kozlov (1987-), joueur russe de volley-ball ;
 Dmitry Kozlov (19?-19?), photographe russe (RIAN) ;
 Frol Kozlov (1908-1965), homme d'État soviétique, héros du travail socialiste (1961) ;
 Ivan Kozlov (1779-1840), poète et traducteur russe ;
 Piotr Kozlov (1863-1935), explorateur russe ;
 Sergueï Kozlov (1963-), écrivain russe, auteur du scénario du film d'animation Le Hérisson dans le brouillard ;
 Viatcheslav Kozlov (1972-), joueur de hockey sur glace russe ;
 Viktor Kozlov (1975-), joueur de hockey sur glace russe ;

Kozlova
 
 Helēna Kozlova (née en 1977), musicienne de la scène indépendante lettone ;
 Kateryna Kozlova (née en 1994), joueuse de tennis ukrainienne ;
 Olga Kozlova (née en 1969), biathlète russe ;
 Tetyana Kozlova (1984-), joueuse de volley-ball ukrainienne ;

Toponymes

Kozlov, ancien nom de la ville de Mitchourinsk, dans l'oblast de Tambov.

Kozlov, commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Kozlov, commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina ;
 Kozlov, commune du district d'Olomouc, dans la région d'Olomouc ;
 Kozlov, commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina.

Kozlov, ancien nom de la ville d'Eupatoria, dans la république autonome de Crimée.

Voir aussi 
 Salpingote de Kozlov (Salpingotus kozlovi), rongeur de Mongolie et de Chine du Nord
 Kozlovka, ville de la république de Tchouvachie (Russie)
 
 
 

Patronyme russe
Homonymie de toponyme
Homonymie de localités en  Tchéquie

